Brenna MacCrimmon, artiste folk Canadienne ;
 Donald MacCrimmon MacKay, physicien britannique.
Patronyme écossais